Krasny Mai (russisch Красный Май) steht für folgende Orte in Russland:

 Krasny Mai (Pawlowsk), Siedlung im Rajon Pawlowsk, Region Altai
 Krasny Mai (Tscharyschskoje), Dorf im Rajon Tscharyschskoje, Region Altai
 Krasny Mai (Belgorod), Weiler in der Oblast Belgorod
 Krasny Mai (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Krasny Mai (Mari El), Siedlung in der Republik Mari El
 Krasny Mai (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Krasny Mai (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Krasny Mai (Kaschin), Siedlung im Rajon Kaschin, Oblast Twer
 Krasny Mai (Udomlja), Siedlung im Rajon Udomlja, Oblast Twer

Siehe auch:
 Krasny